Mass Rapid Transit (MRT) ist die Bezeichnung mehrerer Nahverkehrssysteme in Ostasien:
 MRT Bangkok, siehe Bangkok Metro, Thailand
 MRT Jakarta, Indonesien
 MRT Manila, siehe Mass Rapid Transit Manila, Philippinen
 MRT Singapur, siehe Mass Rapid Transit (Singapur) 
 MRT Taipei, siehe Metro Taipei, Republik China (Taiwan)

Siehe auch:
 Mass Transit Railway (MTR), Hongkong
 MTR Corporation, Hongkong